Privilege Style, aerolínia xàrter amb seu a Palma
 PVG també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional de Xangai-Pudong, aeroport que serveix l'àrea de Xangai (Xina)